«Быть лишним» () — художественный фильм режиссёра Алоиза Бренча. Снят по сценарию Андриса Колбергса — по мотивам одноимённой повести — на Рижской киностудии в 1976 году.

Сюжет 
Волдемар Витерс вышел на волю, отсидев семилетний срок. Первое время приходится жить вместе с сестрой и её мужем. Старая компания распалась. Тексис и Бомис по-прежнему промышляют преступным промыслом, но близкий друг Арнис и бывший компаньон Петак вернулись к нормальной жизни.

Находясь на распутье, Витерс всё больше склоняется к тому, чтобы забыть своё криминальное прошлое, жениться на Ирене и пойти учеником реставратора в столярную мастерскую, куда его рекомендовал участковый инспектор.

Тексис должен Витерсу деньги и предлагает ограбить ювелирный магазин. По его плану они проникнут в торговый зал через соседний подвал и Витерс легко откроет сейф, основной замок которого находится в ремонте.

Проломив стену и попав в магазин, преступники замешкались с сейфом, и на их след быстро вышла оперативная группа. Загнанный в угол на развалинах старого дома, Витерс не стал стрелять в инспектора, а пустил пулю себе в висок.

В ролях 
 Витаутас Томкус — Волдемар (Волдис) Янович Витерс (озвучил Владимир Сафронов)
 Волдемар Зандберг — Лео Александрс, капитан милиции, участковый инспектор (озвучил Рудольф Панков)
 Астрида Кайриша — Ирена Андава, возлюбленная Витерса, таксистка (озвучила Лариса Данилина)
 Харийс Лиепиньш — Тексис (озвучил Виктор Рождественский)
 Улдис Пуцитис — Петак (озвучил Артём Карапетян)
 Юрис Плявиньш — Бомис (озвучил Борис Быстров)
 Хелга Данцберга — Дагмара, сестра Витерса
 Улдис Думпис — Арнис (озвучил Владислав Ковальков)
 Эвалдс Валтерс — сторож на заводе шампанских вин
 Артур Калейс — дворник (озвучил Владимир Прохоров)
 Петерис Васараудзис — Александр Карлович, нумизмат (озвучил Вадим Захарченко)
 Александр (Сесика) Куприашвили — Гиви (озвучил Виктор Сергачёв)
 Григол Талаквадзе — почтальон (озвучил Юрий Чекулаев)

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Андрис Колбергс
 Режиссёр-постановщик: Алоиз Бренч
 Оператор-постановщик: Рихард Пикс
 Композитор: Иварс Вигнерс
 Народные мелодии исполняет квартет дудукистов под управлением М. Адамашвили
 Художник-постановщик: Гунарс Балодис
 Режиссёр: Инара Эсенберга
 Режиссёр-стажёр: В. Соловьёв
 Звукооператор: Виктор Мыльников
 Художник по костюмам: Наталья Шапорина
 Художник-гримёр: Янис Риба
 Гримёры: Валентина Зорина, Лариса Лычкова
 Монтажёр: Тамара Масс
 Редактор: Аустра Зиле
 Оператор комбинированных съёмок: Угис Эгле
 Пиротехник: А. Иекумс
 Руководитель группы каскадёров: Улдис Вейспал
 Гонщики: А. Калнайс, В. Макальский, Я. Тауритис
 Ассистенты режиссёра: Ария Ханзена, Юрис Цирулис, Райтис Госиньш, Эдмунд Кашевский
 Ассистенты оператора: Валдис Аболиньш, Янис Балтаболс
 Ассистент художника: Ария Мейдропе
 Главный консультант: генерал-майор милиции Анрийс Кавалиерис
 Консультант: полковник милиции Алоиз Блонский
 Фотограф: Людмила Тюрина
 Административная группа: Алдис Мигла, Бирута Миерлея
 Зам. директора: Рувим Амдурс
 Директор: Семён Лудзиш

Фестивали и награды 
1977 — X Всесоюзный кинофестиваль в Риге:
 Приз за лучшую режиссуру — Алоиз Бренч(«Быть лишним»);
 Приз за лучшую музыку — Иварс Вигнерс;
 Приз за лучшую мужскую роль — Витаутас Томкус.

См. также 
 Быть лишним (повесть)

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы Рижской киностудии
Фильмы СССР 1976 года
Фильмы-драмы СССР
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы на русском языке
Фильмы — лауреаты Всесоюзного кинофестиваля
Экранизации повестей
Чёрно-белые фильмы 1970-х годов